Список озёр Японии, ранжированных по площади поверхности.

Список

См. также 
 Список крупнейших по площади озёр
 Список глубочайших озёр мира
 Реки Японии
 География Японии

Япония
Озёра Японии